Antras est un toponyme qui peut désigner :

 Antras (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Antras (Gers), commune française du département du Gers, en région Nouvelle-Aquitaine.
Il est à noter que les deux communes possèdent une église dédiée à saint Martin.